Іванов Михайло Федорович (1912—1988) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1943).
 Іванов Михайло Федорович (1871—1935) — радянський науковець у галузі тваринництва, селекціонер.